Entre 30 de março e 1 de abril de 1967 foi realizada a 3ª edição da Taça Brasil, tendo o antigo Estado da Guanabara como sede e os jogos realizados no Ginásio Club Municipal. O campeão foi o .

Participantes

Tabela

Fase única 

 Classificação final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 FIBA Liga das Américas

Ligações externas 
Site Oficial da LNB
Fantasy Basketeria (Game do NBB)

1967
Esporte no Brasil em 1967
1967 no basquetebol